René Merle est un biologiste qui a signé des articles dans la revue La Nature en 1917 et 1938
 René Merle est un historien et écrivain vivant spécialiste de la culture occitane né vers 1950